Benti ist der Familienname folgender Personen:

 Galeazzo Benti (1923–1993), italienischer Schauspieler
 Ketema Benti (* 1945), äthiopischer Leichtathlet
 Marianna Benti Bulgarelli, (La Romanina; 1684–1734), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Tafari Benti (1921–1977), äthiopischer Staatspräsident